Méhes László (1944–2022) festő
Méhes László (1961) színművész